Hugo Campagnaro – calciatore argentino di origini italiane
 Michele Campagnaro – rugbista a 15 italiano
 Tiago Campagnaro – calciatore brasiliano